Es gibt zwei Arten von Überziehungskrediten

für Privatkunden den Dispositionskredit
für Geschäftskunden den Kontokorrentkredit